Ochotniki – wieś na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wileńskim, w gminie Bujwidze
 Ochotniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie turzyskim